Per-Sjulsatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Per-Sjulsatjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (7,99 ha)
Per-Sjulsatjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn